Shirley steht für:

 Shirley (Name), Vor- und Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Shirley (Roman), Gesellschaftsroman von Charlotte Brontë (1849)
 Shirley (Film), US-amerikanische Filmbiografie über Shirley Jackson (2020)
 Shirley (2022), US-amerikanische Filmbiografie über Shirley Chisholm
 Shirley (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1979–1980)
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Monkspath Garage
 Mount Shirley, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Shirley Island, Insel der Windmill-Inseln, Wilkesland, Antarktika
 Shirley Lake, See in der Region Southland, Neuseeland

Shirley ist der Name folgender Orte

in England: 
 Shirley (London), Stadtteil von London Borough of Croydon
 Shirley (Derbyshire)
 Shirley (Southampton)
 Shirley (West Midlands)

in Neuseeland:
 Shirley (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Shirley (Alabama)
 Shirley (Arkansas)
 Shirley (Colorado)
 Shirley (Jefferson County, Illinois)
 Shirley (McLean County, Illinois)
 Shirley (Indiana)
 Shirley (Kalifornien)
 Shirley (Maine)
 Shirley (Massachusetts)
 Shirley (Minnesota)
 Shirley (Missouri)
 Shirley (Montana)
 Shirley (New Jersey)
 Shirley (New York)
 Shirley (South Carolina)
 Shirley (Tennessee)
 Shirley (Texas)
 Shirley (Virginia)
 Shirley (West Virginia)
 Shirley (Wisconsin)
 Shirley Center, Massachusetts
 Shirley Duke, Virginia
 Shirley Gate Park, Virginia
 Shirley Grove, Georgia
 Shirley Meadows, Kalifornien
 Shirley Mills (Maine)
 Shirley Park, Georgia

Siehe auch:
 Sherley